Ируния-де-Ока (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Аньяна. Занимает площадь 53,2 км². Население — 2973 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км.

История 
Муниципалитет основан в 1976 году. Столица муниципалитета, город Нанкларес-де-ла-Ока, известен с 934 года.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Алавы